Personen
 Alexander Kopacz - Canadees bobsleeër
 Aneta Kopacz - Pools scenarioschrijver en regisseur
 Ewa Kopacz - Pools politicus
 George Kopacz - Amerikaans honkbalspeler
 Joseph R. Kopacz - Amerikaans bisschop
 Tibor Kopacz - Roemeens schaatser

Overig
 Kabinet-Kopacz - Pools kabinet
 Kopacz (Neder-Silezië) - plaats in Polen